Булатович, Александр: Булатович, Александр Иванович (1873—?) — Георгиевский кавалер; капитан; 9 сентября 1915.
 Булатович, Александр Ксаверьевич (в монашестве Антоний; 1870—1919) — русский офицер, учёный и религиозный деятель.